Ørbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ørbæk (by) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørbæk Sogn, Nyborg Kommune
 Ørbæk (Hoven Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hoven Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Ørbæk (Marstal Sogn) – en bebyggelse i Marstal Sogn, Ærø Kommune
 Ørbæk (Mårum Sogn) – en bebyggelse i Mårum Sogn, Gribskov Kommune
 Ørbæk (Ore Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ore Sogn, Nordfyns Kommune
 Ørbæk (Søvind Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Søvind Sogn, Horsens Kommune
 Ørbæk (Ørum Sogn) – en bebyggelse i Ørum Sogn, Norddjurs Kommune

 Ørbæk (bæk) – bæk nord for Storåen